Peridier puede hacer referencia a:

 Peridier, cráter del planeta Marte.
 Julien Peridier (1882-1967), astrónomo francés.